Rasmus Paludan ist der Name folgender Personen:

* Rasmus Paludan (Bischof) (1702–1759), norwegischer Geistlicher, Bischof von Christianssand 
 Rasmus Paludan (Politiker) (* 1982), dänisch-schwedischer Politiker (Stram Kurs)